Halfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Halfeld (1898–1955), deutscher Journalist
 Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld (1797–1873), deutscher Ingenieur